Le terme générosité peut renvoyer :
 au sentiment d'altruisme, réalisation désintéressée d'actes ou de paroles en faveur d'autrui.
 à l'Ordre de la Générosité, ancien ordre honorifique prussien.
à la notion de magnanimité, définie par Aristote

Voir aussi 
 Générosité : Un perfectionnement, roman paru en 2009

Vertu